Resultados do 50th Acropolis Rally.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2003

Referências 
 

World Rally Championship 2003